Сан Хуан Диукси има више значења:

 Општина Сан Хуан Диукси (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Диукси (Сан Хуан Диукси, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику